Jonathan Schmid peut désigner :
 Jonathan Schmid (1990-), joueur de football français ;
 Jonathan Schmid (1992-), coureur de fond suisse.